Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), plaats in Vietnam
Vĩnh Khánh (keizer), keizer van Vietnam in de 18e eeuw